«Стандарт» — попытка О. К. Антонова совместно с П. В. Цыбиным спроектировать первый планёр для серийного производства. Существовали две модели данного планёра: «Стандарт-1» и «Стандарт-2», выпущенные ограниченными сериями.

История 
Первый вариант, «Стандарт-1», выпущен в 1929, однако разработчики остались таковым недовольны и приняли решение кардинально переделать. В 1930, целиком переработав конструкцию этого планёра, в частности заменив сложную в разборке 4-стержневую хвостовую ферму складной балкой, а также косые нервюры в крыле фанерной и добавив, кроме заднего, также передний обтекатель — добились определённого улучшения аэродинамики летательного аппарата и создали «Стандарт-2». В крупносерийное производство эти планёры не пошли, однако цель была достигнута в следующем планёре ОКА-7, созданном на базе сделанных наработок, который и стал первым советским массово выпускаемым.

Технические характеристики

См. также 
 Гора Клементьева

Литература 
 Красильщиков А. П. Планеры СССР. М.: Машиностроение, 1991. — 240 с. ISBN 5-217-01048-7.
 Шушурин В. В. Атлас конструкций планеров. Государственное издательство оборонной промышленности, 1938.
 Кива Д. С. К 100-летию со дня рождения О. К. Антонова. 2006. УДК 629.735 (091).

Примечания

Ссылки 
 Антонов Олег Константинович
 К 100-летию О.К. Антонова: от парящего “Голубя” к могучему “Руслану”
 От планёра к самолёту

Планёры СССР
Планёры Антонова